Gedeon Jeleński (1712-1798) – tłumacz
 Jakub Jeleński (zm. przed 1805) – sędzia grodzki
 Jan Jeleński (ujednoznacznienie)
 Józef Jeleński – szambelan
 Konstanty Ludwik Jeleński (zm. po 1812) – podkomorzy
 Konstanty Jeleński (1888-1955) – dyplomata
 Konstanty Jeleński (1922-1987) – krytyk
 Mateusz Jeleński (????) – podstoli
 Olgierd Jeleński (1881-1941+) – działacz
 Szczepan Jeleński (1881-1949) – inżynier, popularyzator nauki